Changi steht für:

 Changi, einen Ortsteil Singapurs
 das dortige Changi-Gefängnis, siehe Changi Prison Complex
 den dort gelegenen Flughafen Singapur
 die dortige Marinebasis, siehe RSS Singapura - Changi Naval Base
 das frühere dort gelegene Kriegsgefangenenlager Changi 
 Changi, auch Tschangi, Čangi, eine Harfe in der Region Swanetien im Norden Georgiens